przetwarzanie języka naturalnego
 programowanie neurolingwistyczne
 niesteroidowe leki przeciwzapalne